Evenwijdig, parallellie tussen twee vlakken of lijnen
 Parallel (geografie), een breedtecirkel
 Parallelschakeling in elektronica
 Parallel universum, alternatieve werkelijkheid
 Parallel (protocol), een algemene definitie van een parallel protocol
 Parallel (muziek), gelijktijdige muzikale toonhoogteverandering in dezelfde richting
 Parallel (2015), Amerikaanse film uit 2015 
 Parallel (2018), Canadese film uit 2018 
 Avinguda del Paral·lel, een laan in de Spaanse stad Barcelona
 Paral·lel (metrostation), een metrostation in Barcelona

Zie ook 
 Parallellisme